Witch est le mot anglais pour sorcière. Il peut notamment désigner :
 W.I.T.C.H., série de bande dessinée d'origine franco-italienne basée sur une idée originale d'Elisabetta Gnone adaptée en série télévisée d'animation et en romans dans la bibliothèque rose.

Musique 

 Witch, groupe de doom metal ;
 The Witch, chanson du groupe de rock garage The Sonics.

Cinéma 
 , film d'horreur de Robert Eggers, sorti en 2015 ;
 , titre original de Pacte avec le diable, film britannique d'horreur de Cyril Frankel, sorti en 1966 ;
 , titre original des Sorcières, film britannique de Nicolas Roeg, sorti en 1990.

Politique 

 Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, un ensemble de groupes féministes actifs aux États-Unis à la fin des années 1960.